Pintado bezeichnet 

 den Familiennamen folgender Personen:
 Brian Pintado (* 1995), ecuadorianischer Leichtathlet
 Carlos Pintado (* 1974), kubanisch-US-amerikanischer Dichter, Schriftsteller und Journalist
 Enrique Pintado (* 1958), uruguayischer Politiker
 Jesse Pintado (1969–2006), US-amerikanischer E-Gitarrist
 Juan Pintado (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Luís Carlos de Oliveira Preto, kurz Pintado, (* 1965), brasilianischer Fußballspieler

 einen Hut aus Panama, siehe Pintao
 eine Fischart, Pintado (Fisch)
 zwei U-Boote der United States Navy, siehe USS Pintado
 USS Pintado (SS-387), U-Boot der US Navy 
 USS Pintado (SSN-672), U-Boot der US Navy
 ein Dorf im US-Bundesstaat New Mexico, siehe Pueblo Pintado
 einen Ort in Uruguay, siehe Pintado (Uruguay)